Freundeskreis steht für:
 Freundeskreis, Gruppe befreundeter Menschen; siehe Informelle Gruppe
 Freundeskreis, ehemalige Hip-Hop-Band
 Ö3-Freundeskreis, ehemalige Rundfunksendung
 Rosa Roth – Freundeskreis, deutscher Fernsehfilm, 2004
 Freundeskreis Reichsführer SS, ehemalige Gruppierung deutscher Industrieller

Siehe auch: